Navoiy bezeichnet
 Navoiy, Stadt in Usbekistan
 Navoiy (Bezirk), Verwaltungseinheit in Usbekistan
 Mir Alisher Navoiy, persischer Dichter in usbekischer Sprache